Matthias ben Theophilus I, hogepriester in Jeruzalem van 5-4 v.Chr.
Matthias ben Theophilus II, hogepriester in Jeruzalem van 65-66 n. Chr.